Пук:

 Пук — міфологічний персонаж у фольклорі фризів, саксів і скандинавів.
 Пук — звуконаслідувальна назва відходження травних газів.
 PUK-код — персональний код розблокування SIM-картки.

Персоналії 
 Жослін Пук () — англійська композитор і актриса.

Див. також 
 Пук-Лорм — муніципалітет у Франції.